Boves (Italië), een plaats en gemeente in de provincie Cuneo in de Italiaanse regio Piëmont
 Boves (Frankrijk), een plaats en gemeente in het Franse departement Somme